Bausewein ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Bausewein (* 1973), deutscher Politiker und Oberbürgermeister von Erfurt
 Claudia Bausewein (* 1965), deutsche Palliativmedizinerin
 Julius Bausewein (1913–1962), deutscher Künstler und Bildhauer
 Kaspar Bausewein (1838–1903), deutscher Sänger

Siehe auch:
 Bausenwein